О звезде E Киля см. E Киля, о звезде e² Киля см. HD 73389

HD 73390, также известная как e¹ Киля (e¹ Car), - двойная звезда в созвездии Киля.  Расстояние до Земли около 960 световых лет.

Главный компонент, e¹ Киля A, является бело-голубым карликом спектрального класса В с видимой звёздной величиной в  +5.27. Его компонент, e¹ Киля B, звезда девятой звёздной величины, расположена в 0.63 угловых секунд на расстоянии 190 а. е. от главного компонента.
Звезда невооружённым глазом видна только наблюдателем с хорошим зрением и при отличной видимости. На территории России не наблюдается, видна к югу от 32 С.Ш. Компонент В виден только в очень мощный телескоп из-за близости к главной звезде и большой разнице в блеске (минимальный диаметр телескопа 400 мм).

Примечания 

Двойные звёзды
73390